Bakke (geologi) – er en del af et landskab.
 Bakke (køkkengrej) – er en flad plade til at bære flere smågenstande samtidig.
 En bakke er en flad holder til linefiskerens langliner.
 En bakke er en kæbe på en skruestik; de to bakker fastholder det opspændte emne.
 At bakke er at bevæge sig baglæns.

Se også 
Bakke snagvendt
Bakken